USS Laffey ist der Name zweier Schiffe der United States Navy, die nach Seaman 1st Class Bartlett Laffey benannt wurden:

USS Laffey (DD-459), ein Zerstörer der Benson-Klasse
USS Laffey (DD-724), ein Zerstörer der Allen-M.-Sumner-Klasse

Laffey